ТВУ — многозначная аббревиатура:
 ТВУ — тональное вызывное устройство
 ТВУ — телескопическая вентиляционная установка

См. также 
 ПТВУ — промышленная телевидеоустановка
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей